Enghien kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Enghien, kommun, Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Enghien-les-Bains, Île-de-France, Département du Val-d’Oise,